Il était un petit navire est un opéra-comique composé en 1951 par Germaine Tailleferre sur un livret d'Henri Jeanson. Le titre reprend celui de la chanson populaire Il était un petit navire.

Cet opéra est la version étendue de l'opéra en un acte Le Marin de Bolivar des mêmes auteurs, créé en 1937. L'écriture d’Il était un petit navire prit plusieurs années, Tailleferre étant aux États-Unis, et devant suivre le rythme d'Henri Jeanson.

La création au Théâtre national de l'Opéra-Comique, sous la direction de Pierre Dervaux, fut l'occasion d'une émeute, qui fit parler du « naufrage du petit navire ». Le texte du livret, qui attaquait les goûts des bourgeois, clients de l'opéra-comique, la couleur politique du librettiste, opposée à celle des critiques, et surtout les importantes coupes opérées par le chef d'orchestre, sont avancées pour expliquer l'insuccès de cet opéra.

Tailleferre tira de la partition plusieurs pièces pour piano seul. Plusieurs années après, elle tenta de reconstituer de mémoire les parties coupées de sa partition.

Liens externes 
 Il était un petit navire, un opéra désarmé
  Il était un petit navire sur Classical Music Now

Notes 

Œuvre de Germaine Tailleferre
Opéra-comique
Opéra des années 1950
Opéra français